Pacaembu pode referir-se a:

 Pacaembu (São Paulo) - município de São Paulo, Brasil
 Pacaembu (bairro de São Paulo) - bairro na cidade de São Paulo, Brasil
 Estádio do Pacaembu - estádio de futebol na cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguação